Нова Полгора — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Оравська Полгора — село в Словаччині в Наместовському окрузі Жилінського краю.
 Погронська Полгора — село в окрузі Брезно Банськобистрицького краю Словаччини.